Загорянский — фамилия и топоним:

 Загорянский — посёлок городского типа (дачный посёлок) в Щёлковском районе Московской области России.
 Загорянский, Евгений Александрович (1910—1961) — советский шахматист, мастер спорта СССР.
 Загорянский, Пётр Никифорович (1812—1880) — генерал-майор русской императорской армии.

Составные фамилии